Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Karl Meiler 6-2, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campione)

 Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1973